Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej – najstarsza szkoła ponadpodstawowa w Przasnyszu. Jej siedziba znajduje się przy ul. św. Stanisława Kostki 15.

Historia 
Początek budowy budynku dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu miał miejsce w 1919 roku. Jego inicjatorami byli architekt Franciszek Grzeszczyk i ówczesny burmistrz Przasnysza Bronisław Matuszewski. W roku 1923 ukończono budowę, a w następnym 10 maja odbyło się uroczyste otwarcie szkoły, wtedy jeszcze gimnazjum. Na  uroczystość przybył sam prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski. Pierwszym dyrektorem gimnazjum został ks. Franciszek Bronisław Zalewski. Od początku istnienia szkoły liczba uczniów stale rosła, pod koniec okresu międzywojennego liczba ta szacowana była na około 250 osób. W roku 1934 weszła w życie reforma systemu kształcenia w Polsce. Przasnyskie Gimnazjum zostało przekształcone na 4-letnie Gimnazjum z tzw. „małą maturą” i uzupełniające 2-letnie Liceum z tzw. „dużą maturą”. W roku 1939 rozpoczęła się II wojna światowa, budynek przasnyskiej szkoły został zamieniony na kwatery wojskowe. W okresie okupacji nauczyciele działali organizowali tajne nauczanie. Po wojnie, kiedy wznowiono nauczanie, dyrektorem został Bazyli Ogłoblin, a rok szkolny rozpoczął się 19 lutego 1945 r. Do szkoły uczęszczało wtedy około 300 uczniów. Rok później szkoła została upaństwowiona, przekształcona na Państwowe Liceum Pedagogiczne i Państwowe Gimnazjum. W roku 1948 wprowadzono kolejną reformę, w której z Gimnazjum i Liceum utworzono 4-letnie Liceum, które bazowało na 7-letniej szkole podstawowej. W latach 1949-1961 liczba uczniów w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Przasnyszu stopniowa malała (rok 1949/50 – 480 osób, rok 1959/60 – 339 osób). Do powodów zalicza się preferowanie przez administrację oświatową kształcenia w zakresie zawodowym i technicznym oraz wysokie wymagania rekrutacji. Ważnym wydarzeniem w historii szkoły był I Zjazd Absolwentów i Wychowanków w 35-lecie istnienia szkoły w dniach 27-28 czerwca 1958. Szkoła otrzymała sztandar. Po roku 1960 wzrósł poziom nauczania w przasnyskim Liceum. Uczniowie szkoły wyróżniali się swoją wiedzą w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach. W roku 1966 odbyły się obchody 1000-letnigo istnienia Państwa Polskiego, podczas których szkoła została uhonorowana „Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego”. W dwusetną rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej Rada Pedagogiczna postanowiła nadać szkole imię tej instytucji państwowej. Ceremonia ta odbyła się w dniu 24 lutego 1973 r. W tym samym roku miał również miejsce II Zjazd Absolwentów w 50 rocznicę istnienia szkoły (23-24 czerwca 1973 r.). Najważniejszym wydarzeniem w latach 80. XX w. były obchody 60-lecia istnienia liceum w 1983 roku. W tym dniu szkoła otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej, zostały zaprezentowane historia i dotychczasowy dorobek liceum.  W dniach 11-12 października 2003 r. odbyła się uroczystość i zjazd absolwentów z okazji 80-lecia istnienia szkoły. W latach 2002-2004 wybudowano i oddano do użytku salę gimnastyczną.

Dyrektorzy szkoły 
 1923-1924 – ks. Franciszek Bronisław Zalewski
 1924-1927 – Stanisław Kurowski
 1927-1939 – Aleksy Chmielowski
 1945-1947 – Bazyli Ogłoblin
 1947-1948 – Stanisław Pałuszka
 1948-1952 – Anna Rzepecka
 1952-1953 – Józef Mackiewicz
 1953-1956 – Stefan Cieśla
 1956-1978 – Marian Rawa
 1978-1980 – Jan Kaczyński
 1980-1985 – Roman Pykacz
 1985-1987 – Wojciech Jaworski
 1988-2000 – Marianna Krupińska
 2000-2012 – Maria Kowalska
 2012 -  p.o. Zofia Stanowska
 od 2012 - Radosław Waleszczak

Znani absolwenci 
 Andrzej Elżanowski (ur. 21 stycznia 1950) – profesor nauk biologicznych, specjalista w zakresie zoologii i paleontologii
 Marek Elżanowski (ur. 1941, zm. 23 sierpnia 1994) – doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa administracyjnego
 Karol Jackowski (ur. 1946) – profesor nauk chemicznych, specjalista w zakresie spektroskopii molekularnej
 Andrzej Sadowski (ur. 4 lutego 1963) – ekonomista, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha

Licea ogólnokształcące w województwie mazowieckim
Polskie licea ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
Powiat przasnyski
Oświata w Przasnyszu